Feltonville ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Feltonville (North Carolina), ein Ort im Wake County, im US-Bundesstaat North Carolina  
 Feltonville (Delaware County, Pennsylvania), ein Ort im Delaware County, im US-Bundesstaat Pennsylvania  
 Feltonville (Philadelphia County, Pennsylvania), ein Ort im Philadelphia County, im US-Bundesstaat Pennsylvania